Иоганн Видман (, около 1460,  — около 1505, ) — немецкий . Получил известность тем, что первым употребил и опубликовал современные знаки плюса и минуса. В некоторых документах его фамилия передаётся как Johannes Weidemann.

О его жизни известно немного. В 1480-е годы Видман окончил Лейпцигский университет, в котором затем стал преподавателем математики. Его главный труд, в котором впервые появились знаки плюса и минуса для операций сложения и вычитания, назывался «Быстрый и приятный счёт для всех торговцев» (), опубликован в Лейпциге в 1489 году. Книга эта содержала богатый практический материал и долгое время пользовалась спросом.

См. также 
 История математических обозначений

Примечания

Литература 
 
 
 Moritz Cantor. Widmann: Johannes W. von Eger. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42. Duncker & Humblot, Leipzig 1897.

Ссылки 
 

Учёные Эпохи Возрождения
Выпускники Лейпцигского университета